Hala wystawowa w Toruniu – wielofunkcyjny obiekt wystawienniczy oraz targowo-kongresowy znajdujący się w Toruniu. Ma ona 2038 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej.

Lokalizacja 
Hala położona jest w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ulicy Szosa Bydgoska 3.

Historia 

Zaprojektowany przez architekta Kazimierza Ulatowskiego, został wzniesiony w 1928 roku. Była to wówczas największa w Polsce hala wystawowa. Koszty projektu i budowy poniosło miasto Toruń (ówczesna stolica województwa pomorskiego), potrzebujące gmachu do zorganizowania Pomorskiej Wystawy Ogrodniczo-Przemysłowej. Budynek był użytkowany jako hala wystawiennicza do 1958 roku, następnie służył celom przemysłowym (był użytkowany przez firmę Metron), a w latach 90. XX wieku był siedzibą dyskoteki Central Park. W 2005 roku przeszedł remont i przebudowę, zachowując jednak pierwotny styl architektoniczny i od marca 2006 roku ponownie pełni funkcję targowo-wystawienniczą, jako Centrum Targowe PARK.

Pierwotnie gmach miał układ bazylikowy – trójnawowy z transeptem w połowie długości. Układ przestrzenny, nawiązywał do starożytnych bazylik sądowo-targowych i bazylik wczesnośredniowiecznych. W elewacjach bocznych umieszczono ostrołukowe arkady, tworzące podcienia, a w szczytowych triady wysokich okien. Podczas rozbudowy w 2004 roku do budynku dodano, nieco niższe od całości, aneksy z ćwierćabsydami z ciemnego szkła.

W 2018 roku w sąsiedztwie hali wybudowany zostanie kompleks basenów otwartych.

Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 1240).

Imprezy targowe 
W hali organizowane są m.in.:
 Targi Metal Tools
 Targi Plast Tools
 Targi Dziecięcy Świat
 Dzień Akademii Piękności
 Targi Motoryzacyjne MOTO-TOR
 Targi Konserwatorskie
 Targi Kościoły
 Targi - Od Działki Po Dom
 Targi INVEST-TOR
 Targi Turystyczne

Ciekawostki 
 W 2012 roku w hali wystawowej kręcone były fragmenty serialu TVN Lekarze. Budynek pełnił rolę Szpitala Copernicus.

Panorama

Przypisy

Bibliografia 
 
 Pszczółkowski Michał, Toruńska hala wystawowa, Spotkania z Zabytkami, R. 2006, nr 12

Linki zewnętrzne 
 Strona Targów Toruńskich

Architektura modernizmu w Toruniu
Toruń
Toruń
Budynki handlowo-usługowe w Toruniu